Ремба́к-пре-Гебвілле́р, Рембак-пре-Ґебвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 90 км на південний захід від Страсбура, 25 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 124,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рембак-пре-Гебвіллер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рембак-пре-Гебвіллер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн